Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1988 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková. Das Finale bestritten Steffi Graf und Gabriela Sabatini gegen Laryssa Sawtschenko und Natallja Swerawa, das Graf und Sabatini in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1988